Josef Kubát může označovat:
 Josef Kubát (1904–1960) – český a československý politik, poválečný poslanec za sociální demokracii
 Josef Kubát (matematik) – český matematik a pedagog
 Josef Jiří Kubát (1897–???) – český voják

Externí odkazy